Paw Paw ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paw Paw (Illinois)
 Paw Paw (Kentucky)
 Paw Paw (Michigan)
 Paw Paw (Missouri)
 Paw Paw (Oklahoma)
 Paw Paw (West Virginia)

Fließgewässer:
 Paw Paw Creek
 Paw Paw River

Pflanzen:
 Dreilappige Papau

Siehe auch:
Paw Paw Township